Fromond ou Fromont est un nom propre qui peut désigner

Patronyme

 Francine Fromond (1917-1944), résistante française ;
 Gérard Fromont, dit Gérard Louvin, un producteur de spectacles français ;
 Giovanni Claudio Fromond (1703-1795), physicien italien
 Giovanni Francesco Fromond (1739-1785), prêtre et physicien italien

Saints chrétiens
 Fromond , ou Fromont, ermite dans le Jura en Suisse.
 Fromond de Coutances () ou Frodomont, originaire de Saint-Lô ou de Carentan, évêque de Coutances en Normandie ; fêté le 24 octobre.

Toponyme 

 Fromont est une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.

Références

Patronyme normand